São Bartolomeu peut désigner :

Géographie

Rio São Bartolomeu, une rivière.

, une ancienne paroisse civile (freguesia) portugaise, située dans le district d'Esposende ;
 São Bartolomeu dos Galegos, une ancienne paroisse civile (freguesia) portugaise, située dans le district de Lisbonne.

Patrimoine 
 Église de São Bartolomeu de Messines, une église située dans la région de l'Algarve, au Portugal.